Accords d'Arusha peut désigner :
 Accords d'Arusha, relatifs à la guerre civile rwandaise ;
 Accord d'Arusha, relatif à la guerre civile burundaise.